Ле-Лож () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Ле-Лож () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Ле-Лож () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос